Creed

 Creed — компания по производству парфюмерии, основанная Д. Г. Кридом в Лондоне в 1760 году.
 Creed — американская рок-группа, основанная в 1995 году.

См. также 
 Крид